Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier, se dispute du 18 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Sania Mirza.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2013
Tennis en février 2013